Шосе може да се односи на:

 Шосе (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шосе (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шосе“